(585) Билкис () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C. Он был открыт 16 февраля 1906 года немецким астрономом Августом Копффом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Имя астероида взято в честь одного из арабских имён Царицы Савской.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Августом Копффом